Crazy House – film del 1928 diretto da Robert F. McGowan
 Crazy House – cortometraggio del 1930 diretto da Jack Cummings
 Crazy House – cortometraggio di animazione del 1940
 Crazy House – film del 1943 diretto da Edward F. Cline
 La casa degli orrori nel parco (Crazy House) – film del 1973 diretto da Peter Sykes
 Goodbye, New York (Crazy House) – film del 1985 diretto da Amos Kollek
 Crazy House – film del 2005 diretto da Robert Goodrich